Халкидон — топоним. Может означать:

 Халкидон — древний греческий город, расположенный в Малой Азии.
  — малый город в Греции.
 Неа-Халкидон — малый город, пригород Афин, столицы Греции.
 Халкидон — село в Черниговском районе Приморского края.
 Халкидон — станция Дальневосточной железной дороги.